77 км — остановочный пункт Муромского региона Горьковской железной дороги, на тупиковой линии Владимир — Тумская. Находится в посёлке Нечаевская Гусь-Хрустального района Владимирской области.

История 
Платформа открыта в 1899 году в составе линии Владимир - Тумская.

Описание 
Имеет один путь и одну боковую низкую короткую платформу, на которую с трудом помещаются три вагона. В двух километрах от платформы находится станция Нечаевская, с которой ходят электропоезда на Москву.

От платформы отправляются две пары пригородных поездов в сутки.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Владимирской области
Станции Муромского региона Горьковской железной дороги